precypitat – chem. osad
 precypitat, dwufosfat – nawóz
 precypitat paszowy
 biały precypitat rtęciowy, precypitat nietopliwy – amidochlorek rtęci